Příjmení Liehm nese více osobností:

Antonín Jaroslav Liehm  (1924–2020) – český filmový a literární kritik, publicista
Antonín Liehm (1817–1860) – český malíř a pedagog
Hugo Liehm (1879–1958) – československý politik německé národnosti, senátor Národního shromáždění